Ахмед Ильманович Ясаев (род. 16 марта 1994 года) — российский боец смешанных боевых искусств, представитель наилегчайшего веса, выступает на профессиональном уровне с 2016 года. Обладатель Кубка России по грэпплингу, серебряный призёр чемпионата мира по грэпплингу, чемпион России по грэпплингу.

Спортивные достижения 
 Кубок России по грэпплингу (Москва 2017) — ;
 Чемпионат мира по грэпплингу (2018) — ;
 Чемпионат России по грэпплингу — .

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|5-0
| Артур Оганесян 
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA YE 23 - ACA Young Eagles 23: Grand Prix Finals
|align=center|2
|align=center|1:23
|25 декабря 2021
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Мхитар Барсегян 
|Решением (единогласным)
|ACA YE 20 - ACA Young Eagles 20
|align=center|3
|align=center|5:00
|16 августа 2021
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Тимур Алиев 
|Сабмишном (удушение север-юг)
|ACA YE 17 - ACA Young Eagles 17: Grand Prix 2021 Opening Round 2
|align=center|2
|align=center|2:47
|20 февраля 2021
|Толстой-Юрт, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Бахруз Ахмедов 
|Техническим нокаутом (удары)
|FFC Global - The Belt of Friendship
|align=center|1
|align=center|3:38
|3 февраля 2019
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Талгат Жумагалиев 
|Решением (единогласным)
|Alash Pride - Atyrau the Beautiful
|align=center|2
|align=center|5:00
|16 января 2016
|Атырау, Казахстан
| 
|-
|}

Ссылки 
 Профиль Ахмеда Ясаева на сайте Sherdog
 Профиль Ахмеда Ясаева на сайте Tapology
 Профиль Ахмеда Ясаева на сайте Gigstats
 Что мы знаем о клубе "Ахмат": Ахмед Ясаев взял "серебро" чемпионата мира по грэпплингу

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Чечни
Чемпионы России